Открытый чемпионат Румынии среди мужчин 2006 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в румынском городе Бухарест и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 11 по 17 сентября. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, располагающуюся в календаре после Открытого чемпионата США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Флоран Серра
 в парном разряде —  Хосе Акасусо и  Себастьян Прието

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Юрген Мельцер обыграл  Филиппо Воландри со счётом 6-1, 7-5.
 Мельцер выиграл дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Воландри сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=
| RD1-team01= Юрген Мельцер
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=5
| RD1-team02= Филиппо Воландри
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг''' обыграли  Мартина Гарсию /  Луиса Орна со счётом 6-7(5), 7-6(5), [10-8].
 Матковский и Фирстенберг выиграли 1-й совместный парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BCR Open Romania

 ATP Тур 2006 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Румыния
Теннис
Сентябрь 2006 года
2006